Amik Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten und der Türkei:

 Amik Lake (Michigan), im Gogebic County
 Amik Lake (Minnesota), im Itasca County
 Amik Lake (Wisconsin), im Vilas County
 Amik Lake (Türkei), trockengelegter See in der Provinz Hatay, Türkei